Список гидроэлектростанций Сербии

Гидроэлектростанции Сербии
Списки плотин и гидроэлектростанций